Bozek oder Božek ist der Familienname folgender Personen
 Arkadiusz Bożek (1899–1954), polnischer Politiker und Mitglied des Deutschen Reichstages
 Edward Bożek (* 1937), polnischer Leichtathlet
 Edward Bozek (1950–2022), US-amerikanischer Fechter
 Josef Božek (1782–1835), tschechischer Uhrmacher, Erfinder und Konstrukteur
 Megan Bozek (* 1991), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Romuald Božek (1814–1899), tschechischer Erfinder und Konstrukteur
 Steve Bozek (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler